

História 
 Alexandra (filha de Hircano II) — mãe de Mariana, esposa de Herodes
 Alexandra Alexandrovna da Rússia — grã-duquesa da Rússia
 Alexandra de Kent — princesa do Reino Unido
 Alexandra da Baviera — princesa da Baviera
 Alexandra de Frederiksborg — ex-esposa do príncipe Joaquim da Dinamarca
 Alexandra da Dinamarca — rainha consorte do Reino Unido
 Alexandra, 2ª Duquesa de Fife — princesa do Reino Unido
 Alexandra Feodorovna — imperatriz de Todas as Rússias
 Alexandra Feodorovna (Carlota da Prússia) — czarina da Rússia
 Alexandra Georgievna da Grécia e Dinamarca — grã-duquesa da Rússia
 Alexandra da Grécia e Dinamarca — rainha consorte da Iugoslávia
 Alexandra de Hanôver (1882–1963) — grã-duquesa de Mecklemburgo-Schwerin
 Alexandra de Hanôver — princesa de Hanôver
 Alexandra de Luxemburgo — princesa de Luxemburgo
 Alexandra Pavlovna da Rússia — grã-duquesa da Rússia
 Alexandra de Saxe-Coburgo-Gota — princesa de Hohenlohe-Langenburg
 Alexandra de Oldemburgo — grã-duquesa da Rússia
 Alexandra Vitória de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg — princesa da Prússia

Religião 
 Alexandra de Roma — santa romana

Outros 
 Alexandra (Gauteng) — cidade sul-africana localizada na província de Gauteng
 Alexandra (planta)
 Alexandra Palace — palácio de Londres
 54 Alexandra — asteroide
 Alexandra, Princesa do Rock, série de televisão australiana

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de antropônimos

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história